Grootzand (Bolsward), een gracht in de stad Bolsward in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)
 Grootzand (Sneek), een gracht in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)
 Grootzand (Terhorne), een eilandje in de gemeente De Friese Meren bij Terhorne (Friesland)